FZG steht für:
 Flakzielgerät, Luftdrohnen der deutschen Wehrmacht, unter anderem:
 FZG 43, siehe Argus As 292
 FZG 76, Tarnname des Marschflugkörpers Fieseler Fi 103 („V1“)
 Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebesysteme, Lehrstuhl für Maschinenelemente der Technischen Universität München
 Powiat Żagański in der Woiwodschaft Lebus, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung